L'edizione 1967 della Pervaja Gruppa A fu la 30ª del massimo campionato sovietico di calcio; fu vinto dalla , giunto al suo terzo titolo.

Stagione

Novità
Le squadre partecipanti rimasero diciannove: il posto del retrocesso SKA Odessa fu preso dallo Zorja Luhans'k, vincitore della Vtoraja Gruppa A 1966.

Formula
Le 19 formazioni si incontrarono in gare di andata e ritorno per un totale di 38 turni e 34 partite per squadra; il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Non erano previste retrocessioni in seconda divisione al termine della stagione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Dinamo Kiev Campione dell'Unione Sovietica 1967 e qualificato alla Coppa dei Campioni 1968-1969.
Dinamo Mosca qualificato alla Coppa delle Coppe 1968-1969 come vincitore della Coppa dell'URSS 1966-1967.

Risultati

Statistiche

Classifica cannonieri

Voci correlate
Vtoraja Gruppa A 1967
Kubok SSSR 1966-1967

Collegamenti esterni

Calcio nel 1967
1967